Der Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 2007 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. August 2007 in Binghamton stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2007 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2007
Tennisturnier in Binghamton (New York)